Könyvek könyve, a Biblia.
 Könyvek könyve, 1981-től 1982-ig futott japán animesorozat, Higucsi Maszakazu rendezésében.